

Biologia 
 Grifone – uccello rapace della famiglia Accipitridae. Le principali specie sono:
 Grifone del Bengala – uccello rapace della famiglia Accipitridae;
Grifone Fulvo – uccello rapace della famiglia Accipitridae, specie propriamente detta Grifone;
 Grifone dell'Himalaya – uccello rapace della famiglia Accipitridae;
 Grifone del Capo – uccello rapace della famiglia Accipitridae;
 Grifone dorsobianco africano – uccello rapace della famiglia Accipitridae.
 Griffone, specie di cane da caccia affine allo Spinone ma di dimensioni più piccole.

Guerra 
 Operazione Grifone – operazione militare intrapresa dai tedeschi durante la Seconda guerra mondiale
 SAI Ambrosini Grifone –  aereo da addestramento prodotto per la Regia Aeronautica prima della seconda guerra mondiale

Mitologia 
 Grifone – figura mitologica

Personaggi fittizi 
 Grifone – personaggio del romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie
 Grifone – super criminale dell'Universo DC e nemico di Flash
 Grifone – personaggio di PK - Paperinik New Adventures
Grifoni – creature dell'universo di Warcraft

Persone 
 Grifone – figlio di Carlo Martello
 Pietro Grifone – politico italiano

Sport 
 Grifone Catania – società italiana di pallacanestro
 Grifone Perugia – ex squadra di pallacanestro italiana
 Giovani Calciatori Grifone – squadra calcistica italiana di Genova, non più esistente
 Scuderia del Grifone – scuderia automobilistica fondata a Genova nel 1958

Altro 
 Grifone – figura araldica
 Grifone di Pisa – scultura in bronzo
 Monte Grifone – monte della catena dei Monti di Palermo
 Ordine del Grifone – ordine cavalleresco degli stati tedeschi di Meclemburgo-Schwerin e Meclemburgo-Strelitz

Pagine correlate 
Grifo
Grifoni
Griffon
Gryphon
Griffin

Altri progetti